Лазаро Карденас Дос има више значења:

 Лазаро Карденас Дос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас Дос (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лазаро Карденас Дос (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику